Гилемдар Зигандарович Рамазанов (; 16 июня 1923, Старобалаково — 25 августа 1993, Уфа) — башкирский советский поэт, литературовед, переводчик.

Биография 
По национальности татарин

Депутат Верховного Совета СССР 6-го созыва. Участник Великой Отечественной войны в 1942—1945 годах.

Доктор филологических наук (1966).

Член ВКП(б)/КПСС с 1943 года (принят на Воронежском фронте).

В 1955 году редактор газеты «Совет Башкортостаны», был членом редколлегии журнала «Уральский следопыт». Председатель правления Союза журналистов Башкирии, избирался членом правления Союза писателей республики.

Образование (года) 
 Тайняшевская семилетняя школа;
 Уфимское педагогическое училище (1938);
 Давлекановское педагогическое училище (1939—1941);
 Уфимское пехотное училище (1941);
 Башкирский педагогический институт, факультет языка и литературы (1945 — 1949 год или 1946 (разные данные));
 Аспирантура Московского государственного университета. Защита кандидатской диссертации по башкирской литературе (1950—1953);
 Защита докторской диссертации по творчеству классика башкирской литературы Мажита Гафури (1966);

Великая Отечественная 
В конце 1941 года призван в Красную Армию, Давлекановский РВК, Давлекановский район, Башкирская АССР. В Красной Армии с 23 декабря 1941 года. Сначала учился в Уфимском пехотном училище, затем был курсантом в Уфимском запасном стрелковом полку.

С мая 1942 года — на фронте:
 Западный, август — сентябрь 1942 года
 Калининский, декабрь 1942 года

Участвовал в боях за города Великие Луки и Белый. В 1943 году участвовал в битве на Курской дуге. Здесь в 10-й мото-стрелковой бригаде, на Воронежском фронте (с июля 1943 года), стал кандидатом, а затем вступил (был принят) в ВКП(б). В 1943—1944 годы принимал участие в боях за освобождение Украины в составе 21-й гвардейской краснознамённой механизированной бригады, 1-й Украинский фронт в 1945 году прошёл через Польшу, Германию, Австрию.

За боевые заслуги награждён двумя орденами Красной Звезды и медалями.

Научная деятельность 
С 1953 года научный сотрудник Института истории, языка и литературы Башкирского филиала Академии Наук СССР.

Литературная деятельность 
Печатался с 1939 года. Автор сборников стихов «Наше поколение» (1947), «Слово любви» (1955 год), «Уральская поэма» (1960), «У отца» (1966), «Ветер времени» (1970) и других. В 1956 году опубликовал монографию «Образ советского человека в башкирской поэзии» («Башҡорт поэзияhында совет кешеhе образы»), в 1965 году — «Творчество Мажита Гафури» («Мәжит Ғафури ижады»), в 1973 году — «Башкирские повести».

Переводил на башкирский язык произведения А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. А. Некрасова, Янки Купалы.

Преподавательская деятельность 
В 1949—1950 годах преподавал в Бирском учительском институте и педагогическом училище.

Воинское звание 
 старший сержант административной службы
 гвардии старший сержант

Воинская должность 
 Библиотекарь
 Библиотекарь политотдела

Знаки отличия 
 Медаль «За отвагу»
 Медаль «За боевые заслуги» (25 августа 1943 года)
 Орден Красной Звезды (27 апреля 1944 год)
 Орден Красной Звезды (13 сентября 1944 год)
 Орден Трудового Красного Знамени (1973 год)
 Орден «Знак Почёта» (1957 год)
 Орден Отечественной войны II степени (6 апреля 1985 год)
 Заслуженный деятель науки Башкирской АССР (1983 год).
 Премия имени Салавата Юлаева (1982 год).

Примечания

Ссылки 
 Общедоступный электронный банк документов «Подвиг Народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Участники Курской битвы
Депутаты Верховного Совета СССР 6-го созыва
Башкирские поэты